Туэ́:

Топонимы 
 Туэ — река во Франции.

Персоналии 
 Туэ, Аксель — норвежский математик.
 Туэ, Джеффри (1969) — канадский борец вольного стиля.
 Туэ Чунг — средневековый учитель буддизма.

См. также 
  — многозначная аббревиатура